Néstor Riva (n. , Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y Turismo Carretera.

Resultados

Turismo Competición 2000

Copa de Pilotos Privados

Copa Endurance Series

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Turismo Competición 2000
Pilotos de Fórmula Súper Renault Argentina